Alpen Cup w skokach narciarskich 2006/2007 – siedemnasta edycja tego pucharu rozpoczęła się w Einsiedeln 8 września 2007 roku, a zakończyła się w Planicy 8 marca.

Klasyfikację generalną turnieju wygrał reprezentant Austrii Thomas Thurnbichler przed Słoweńcem Mitją Mežnarem, oraz swoim rodakiem Davidem Unterbergerem. Drużynowo najlepsi byli Słoweńcy.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy 

2006 w sportach zimowych
2007 w sportach zimowych
2006 w Europie
2007 w Europie
Alpen Cup w skokach narciarskich